Proboscidea désigne deux genres :
 Proboscidea, genre animal des éléphants ;
 Proboscidea, genre végétal de la famille des Pedaliaceae.